Kende János (1881–1958) művészeti író
Kende János (1936–2019) történész
Kende János (1941) Kossuth-díjas operatőr